

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Penfield – comune nella contea di Monroe, stato di New York

Persone 
 Edward Penfield – pittore, illustratore e pubblicitario statunitense
 Wilder Penfield – medico neurologo canadese

Altro 
 L'ambizione di James Penfield – film del 1983 diretto da Richard Eyre